Алексеевский сельсовет (сельский совет) — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование

Россия 

Алексеевский сельсовет

 Алексеевский сельсовет — Алтайский край, Благовещенский район.
 Алексеевский сельсовет — Алтайский край, Петропавловский район.
 Алексеевский сельсовет — Алтайский край, Чарышский район.
 Алексеевский сельсовет — Амурская область, Бурейский район.
 Алексеевский сельсовет — Архангельская область, Красноборский район.
 Алексеевский сельсовет — Башкортостан, Благоварский район.
 Алексеевский сельсовет — Башкортостан, Уфимский район.
 Алексеевский сельсовет — Белгородская область, Корочанский район.
 Алексеевский сельсовет — Белгородская область, Яковлевский район.
 Алексеевский сельсовет — Брянская область, Клетнянский район.
 Алексеевский сельсовет — Брянская область, Навлинский район.
 Алексеевский сельсовет — Волгоградская область, Алексеевский район.
 Алексеевский сельсовет — Воронежская область, Грибановский район.
 Алексеевский сельсовет — Калужская область, Износковский район.
 Алексеевский сельсовет — Кировская область, Мурашинский район.
 Алексеевский сельсовет — Кировская область, Санчурский район.
 Алексеевский сельсовет — Краснодарский край, Тихорецкий район.
 Алексеевский сельсовет — Красноярский край, Курагинский район.
 Алексеевский сельсовет — Курская область, Глушковский район.
 Алексеевский сельсовет — Курская область, Касторенский район.
 Алексеевский сельсовет — Ленинградская область, Тихвинский район.
 Алексеевский сельсовет — Марий Эл, Мари-Турекский район.
 Алексеевский сельсовет — Марий Эл, Советский район.
 Алексеевский сельсовет — Мордовия, Темниковский район.
 Алексеевский сельсовет — Мордовия, Чамзинский район.
 Алексеевский сельсовет — Новосибирская область, Здвинский район.
 Алексеевский сельсовет — Омская область, Горьковский район.
 Алексеевский сельсовет — Омская область, Кормиловский район.
 Алексеевский сельсовет — Омская область, Любинский район.
 Алексеевский сельсовет — Омская область, Москаленский район.
 Алексеевский сельсовет — Оренбургская область, Асекеевский район.
 Алексеевский сельсовет — Оренбургская область, Бугурусланский район.
 Алексеевский сельсовет — Оренбургская область, Ташлинский район.
 Алексеевский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Алексеевский сельсовет — Пензенская область, Мокшанский район.
 Алексеевский сельсовет — Пензенская область, Пачелмский район.
 Алексеевский сельсовет — Псковская область, Локнянский район.
 Алексеевский сельсовет — Ростовская область, Матвеево-Курганский район.
 Алексеевский сельсовет — Ростовская область, Обливский район.
 Алексеевский сельсовет — Ростовская область, Октябрьский район.
 Алексеевский сельсовет — Рязанская область, Клепиковский район.
 Алексеевский сельсовет — Рязанская область, Сараевский район.
 Алексеевский сельсовет — Самарская область, Алексеевский район.
 Алексеевский сельсовет — Самарская область, Красноармейский район.
 Алексеевский сельсовет — Саратовская область, Аркадакский район.
 Алексеевский сельсовет — Саратовская область, Базарно-Карабулакский район.
 Алексеевский сельсовет — Смоленская область, Гагаринский район.
 Алексеевский сельсовет, с 2004 село Алексеевское — Ставропольский край, Благодарненский район, упразднён в 2017 году.
 Алексеевский сельсовет — Тамбовская область, Жердевский район.
 Алексеевский сельсовет — Тамбовская область, Знаменский район.
 Алексеевский сельсовет — Тульская область, Тёпло-Огарёвский район.
 Алексеевский сельсовет — Ульяновская область, Чердаклинский район.
 Алексеевский сельсовет — Челябинская область, Варненский район.

Украина 

Алексеевский сельский совет

Упразднены в 2020 году.

 Алексеевский сельский совет (Первомайский район)
 Алексеевский сельский совет (Сумский район)
 Алексеевский сельский совет (Харьковская область)
 Алексеевский сельский совет (Первомайский район Крыма)
 Алексеевский сельский совет (Юрьевский район)
 Алексеевский сельский совет Харьковской области